Клермо́н-Дессу́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Бордо, 15 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 320 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 792,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Клермон-Дессу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Клермон-Дессу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна